Hallburg steht für
 Hallburg (Volkach), Stadtteil der Stadt Volkach im bayerischen Landkreis Kitzingen
 Burg Hallburg, Burganlage im bayerischen Landkreis Kitzingen
 Hallburg (Bad Reichenhall), eine abgegangene Burg in Bayerisch Gmain
 Hallburg (Hallein), Nicht mehr existenter Teil der mittelalterlichen Befestigungsanlage am Georgsberg